SBFL est le code OACI pour :
 l'aéroport international Hercílio-Luz, à Florianópolis, au Brésil.

Codes OACI des aéroports